est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide 4-tert-butylbenzoïque, numéro CAS 
 actinidiolide, numéro CAS 
 cétone de Wieland–Miescher, numéro CAS 
 méthyleugénol, numéro CAS 
 méthylisoeugénol, numéro CAS